Алеган има више значења:
 Округ Алеган (Мичиген)
 Алеган (Мичиген)